Astro – termin brydżowy
Astro – południowokoreańska grupa muzyczna
 Astro – malezyjski dostawca telewizyjny